Baroja ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Baroja (1883–1950), spanische Intellektuelle, Schriftstellerin und Goldschmiedin
 Pío Baroja (1872–1956), spanischer Schriftsteller, Bruder von Carmen
 Julio Caro Baroja (1914–1995), spanischer Anthropologe, Historiker und Linguist, Sohn von Carmen
 Pío Caro Baroja (1928–2015), spanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller,  Sohn von Carmen